Funkcje amplitudy – funkcje, których argumentem jest tzw. amplituda, tj. wielkość odwrotna w stosunku do całki eliptycznej pierwszego rodzaju.

Amplituda 
Całka eliptyczna pierwszego rodzaju dana jest wzorem:
 

Funkcja odwrotna do niej nosi nazwę amplitudy zmiennej  z parametrem

Funkcje amplitudy 
Najpopularniejsze funkcje amplitudy:

Sinus amplitudy:
 

Cosinus amplitudy:
 

Delta amplitudy:
 

Wymienione wyżej trzy funkcje amplitudy stanowią uogólnienie zwykłych funkcji trygonometrycznych i hiperbolicznych, biorąc pod uwagę, że zachodzi:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkcje amplitudy  noszą nazwę funkcji eliptycznych Jacobiego.

Pochodne funkcji amplitudy 
Pochodne funkcji amplitudy wyrażają się wzorami:

Równania różniczkowe dla funkcji amplitudy 
Dla argumentów rzeczywistych  oraz 
 Funkcja  spełnia następujące nieliniowe równania różniczkowe:
 
 oraz
 

 Funkcja  spełnia następujące nieliniowe równania różniczkowe:
 
 oraz
 

 Funkcja  spełnia następujące nieliniowe równania różniczkowe:
 
 oraz

Wzory na sumy argumentów funkcji amplitudy 
Zachodzą następujące wzory na sumy argumentów funkcji amplitudy:
 

Nietrudno zauważyć, że dla  dwa pierwsze z powyższych wzorów przechodzą w dobrze znane z klasycznej trygonometrii wzory na sinus i cosinus sumy kątów.

Literatura 
 C.G.J. Jacobi: Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum, Königsberg (1829).
 C. Briot, J.C. Bouquet: Théorie des fonctions elliptiques, Gauthier Villars, Paris (1875).
 G.H. Halphen: Traité des fonctions elliptiques et de leurs applications, tome 1–4, Gauthier Villars, Paris (1886–1891).
 J. Tannery, J. Molk: Eléments de la théorie des fonctions elliptiques, tome 1 Introduction. Calcul différentiel. Ire partie, tome 2 Calcul différentiel. IIe partie, tome 3 Calcul intégral. Ire partie, Théorèmes généraux. Inversion, tome 4 Calcul intégral. IIe partie, Applications, Gauthier Villars, Paris (1893).
 H. Hancock: Lectures on the Theory of Elliptic Functions, J.Wiley&sons, New York (1910).
 A.C. Dixon: The Elementary Properties of the Elliptic Functions, with Examples, Macmillan (1894).
 P. Appell, E. Lacour: Principes de la théorie des fonctions elliptiques et applications, Gauthier Villars, Paris (1897).
 A.G. Greenhill: The applications of elliptic functions, Macmillan, London – New York (1892).
 N.I. Akhiezer: Elementy teorii eliptitcheskikh funkcyi, Moskava (1970).
 E.T. Whittaker, G.N. Watson: A Course of Modern Analysis, Cambridge (1996).
 G.A. Korn, T.M. Korn: Mathematical Handbook for Scientific Workers and Engineers.
 M. Abramowitz, I.A. Stegun [Editors]: Jacobian Elliptic Functions and Theta Functions, chapter 16 in Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, 9th printing, Dover, New York (1972).

Funkcje matematyczne